Jalbert ist der Familienname folgender Personen: 

 Domina Jalbert (1904–1991), kanadischer Aerodynamiker 
 Elisabeth Jalbert (1922–2004), deutsche Gesangspädagogin 
 Pierre Jalbert (* 1967), US-amerikanischer Komponist